Ибрагим Ибрагимов:
 Ибрагимов, Ибрагим Ибишевич (1912—1994) — азербайджанский советский математик, академик АН Азербайджанской ССР
 Ибрагимов, Ибрагим Мустафьевич (1888—до 1931) — российский педагог, публицист, советский перебежчик.
 Ибрагимов, Ибрагим Нурмагомедович (род. 1975) — российский армрестлер.
 Ибрагимов, Ибрагим Эльдар оглы — главный тренер сборной Азербайджана по паралимпийскому дзюдо.
 Ибрагимов, Ибрагим Шарапутинович (род. 2001) — российский борец вольного стиля.